Amilson Godoy é um pianista, arranjador, maestro e compositor de música popular brasileira.

Em 1981, formou o Grupo Medusa, com o qual gravou dois álbuns.

Discografia 
 Brasil Musical (Nivaldo Ornelas e Amilson Godoy)
 Amilson Godoy
 Made in Coração
 Ferrovias
 Grupo Medusa
 Bossa Jazz Trio vol. 2

 Com o Grupo Medusa
 1981 - Grupo Medusa
 1983 - Ferrovias

Naturais de Bauru
Pianistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo